Зиало:

 Зиало — один из языков манде в Западной Африке.
 Зиало — народ в Гвинее.